Cirillo e Metodio – religiosi bizantini, venerati come santi
 Cirillo e Metodio - Apostoli degli slavi – miniserie TV del 2013 diretta da Petr Nikolaev
 Biblioteca nazionale dei Santi Cirillo e Metodio – biblioteca nazionale della Bulgaria
 Chiesa dei Santi Cirillo e Metodio – chiesa di Roma
 Confraternita dei santi Cirillo e Metodio – organizzazione politica segreta ucraina del passato
 Esarcato apostolico dei Santi Cirillo e Metodio di Toronto – sede della Chiesa greco-cattolica rutena 
 Ordine dei Santi Cirillo e Metodio – ordine cavalleresco della Bulgaria

Cirillo e Metodio